Rio Binga - um rio angolano
Binga (Zimbabwe) - uma cidade
Binga (isqueiro) - um tipo de isqueiro
Monte Binga - o ponto mais alto de Moçambique

Desambiguação